Zurmühl ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Zurmühl (1904–1966), deutscher Mathematiker
 Sabine Zurmühl (* 1947), deutsche Publizistin, Journalistin und Mediatorin

Siehe auch:
 Zurmühlen